Troglodyt eller troglodyte kan avse:

 Troglodyt – en gammaldags, och i dag vanligen sedd som felaktig, benämning på tidiga hominider, se Grottmänniska
 Troglodyt (monster) – ett medeltida monster, se Lista över medeltida monster
 Troglodyte Records – ett skivbolag
 Pan troglodytes – det vetenskapliga namnet på schimpans
 Troglodytidae – gärdsmygar, en familj fåglar inom ordningen tättingar

fr:Habitat troglodytique
nl:Grotwoning
pt:Troglodita
sr:Троглодити